Enrique Aroca Aguado (Madrid, 1896 - 1966), pianista i pedagog castellà.
 Jesús Aroca y Ortega (Madrid, 1877 - 1935), compositor espanyol.